Вос () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье. Входит в состав кантона Эбрёй. Округ коммуны — Монлюсон.

Код INSEE коммуны — 03302.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 41 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 28 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 13 были экономически активными, 15 — неактивными (показатель активности — 46,4 %, в 1999 году было 61,5 %). Из 13 активных работали 13 человек (7 мужчин и 6 женщин), безработных не было. Среди 15 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 6 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Романская церковь Сент-Круа (XII век)
 Замок Вос (XIV—XV века, расширен в XVII веке)
 Усадьба Нуа (XVI век)

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 
 

Коммуны департамента Алье